Andreas Range ist der Name folgender Personen:

* Andreas Range (Maler) (1762–1835), deutscher Maler 
 Andreas Range (Abt) (* 1947), deutscher Geistlicher, Abt von Marienstatt 
 Andreas Range (Schauspieler) (* 1960), deutscher Schauspieler